The Time ("il tempo" in lingua inglese) può riferirsi a:

Musica 
 The Time – gruppo musicale statunitense
 The Time – album dei The Time del 1981
 The Time – album dei Bros del 1989
 The Time – EP degli Orange Goblin del 1998
 The Time (Dirty Bit) – singolo dei The Black Eyed Peas del 2010

Altro 
TIME (spesso citata come The Time) – rivista